Picon steht für

 ein aus Frankreich stammendes Aperitifgetränk, siehe Picon
 das Logo von Fernseh- und Radioprogrammen in Kanallisten von Digitalreceivern (ProgramIcon)

Picon ist der Familienname folgender Personen:

 Anouk Faivre-Picon (* 1986), französische Skilangläuferin
 Charline Picon (* 1984), französische Windsurferin
 Félix Picon (1874–??), französischer Segler
 Gaétan Picon (1809–1882), Wissenschaftler und Erfinder des oben genannten Getränks
 Jean Pierre Picon (1926–2005), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Molly Picon (1898–1992), US-amerikanische Schauspielerin